Música
 Àlbum del grup musical Red Hot Chili Peppers, vegeu Californication (àlbum)
 Cançó del grup musical Red Hot Chili Peppers, vegeu Californication (cançó)
 Televisió: sèrie de televisió estatunidenca, vegeu Californication (sèrie)